|-
| 191101 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191102 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191103 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191104 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 191105 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191106 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191107 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191108 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191109 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191110 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191111 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191112 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191113 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191114 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191115 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191116 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191117 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191118 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191119 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191120 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191121 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191122 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191123 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191124 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191125 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191126 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191127 - || || 18 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191128 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191129 - || || 17 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191130 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191131 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191132 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191133 - || || 1 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191134 - || || 1 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191135 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191136 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191137 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191138 - || || 8 d'abril de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 191139 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191140 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191141 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191142 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191143 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191144 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191145 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191146 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191147 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191148 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191149 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191150 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191151 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191152 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191153 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191154 - || || 18 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 191155 - || || 4 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191156 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191157 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191158 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191159 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191160 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191161 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191162 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191163 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191164 - || || 8 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191165 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191166 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191167 - || || 1 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191168 - || || 9 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 191169 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191170 - || || 19 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191171 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191172 - || || 20 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191173 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191174 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191175 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191176 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191177 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191178 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191179 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191180 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191181 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191182 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191183 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191184 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191185 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191186 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191187 - || || 16 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 191188 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191189 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191190 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191191 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191192 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191193 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191194 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191195 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191196 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191197 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191198 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191199 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191200 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1